De Rally van Portugal 1984, formeel 18º Rallye de Portugal Vinho do Porto, was de 18e editie van de rally van Portugal en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1984. Het was de 126e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Estoril.

Verslag 
Na het matige verzet dat het kon geven tijdens de besneeuwde Monte Carlo rally, dicteerde het team van Lancia in Portugal het tempo op de traditionele openingsproeven op asfalt. Hun nieuwe aanwinst Henri Toivonen bewees gelijk razendsnel op het snelle parcours rondom Sintra, maar een moment van onoplettendheid zag hem zijn wagen een flinke klapper maken tegen een van de vele stenen muren die deze proeven kenmerkten, en zijn rally was over. Markku Alén, Miki Biasion en Attilio Bettega wisselden vervolgens de leiding in de wedstrijd af en wisten zelfs na de overgang naar het onverhard deze posities enige tijd te behouden. Zowel Biasion als Bettega vielen echter door problemen terug en vanaf dat moment maakten de Audi's hun opmars naar voren; allen behalve Walter Röhrl, die veel tijd verloor met een excursie van de weg en een auto die na een rol even in brand vloog. Stig Blomqvist verongelukte wat atypisch uit de wedstrijd, waardoor Hannu Mikkola het team op sleeptouw moest nemen en aan het begin van de derde etappe de leiding van Alén overnam. Een reeks snelste tijden maakte uiteindelijk een schamele voorsprong van nog geen halve minuut op Alén genoeg om de derde Audi winnaar van het seizoen te worden. Bettega zou op afstand het podium completeren op plaats drie.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Por
Rally van Portugal